Het seizoen 1995/96 van de Nederlandse Eredivisie was het veertigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie. De puntentelling ging voor het eerst uit van drie punten per overwinning en één punt voor een gelijkspel.

In het voorgaande jaar waren Dordrecht '90 en MVV gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen De Graafschap en Fortuna Sittard.

Ajax werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat dit de club lukte in de Eredivisie.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1995/96 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.159.750 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 10.326 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1995/96